Korschann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Korschann (1829–1909), mährischer Schriftsteller
 Karl Korschann (Autor) (1828–1897), mährischer Schriftsteller
 Karl Korschann (1872–1943), mährischer Bildhauer und Medailleur
 Rudolf Korschann (1821–1893), mährischer Schriftsteller